De enkelvoudsvorm van de Cariben (volk), de oorspronkelijke bewoners van de Caraïben;
 Carib (bier), een biermerk uit Trinidad en Tobago.